Bolton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bolton Township (Kansas)
 Bolton Township (North Carolina)